Heublein ist der Familienname von

 Grete Heublein (1908–1997), ehemalige deutsche Leichtathletin und Olympiateilnehmerin
 Madeleine Heublein (* 1963), deutsche Malerin und Grafikerin
 Martha Heublein (1898–1945), französische Opernsängerin, Übersetzerin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Karl Heublein († 1945), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus (Ehemann von Martha Heublein)
 Theodor Heublein (1888–1983), deutscher Politiker (parteilos); Landrat des Landkreises Kulmbach